Cratos peut désigner :

La ville de Crato (Ceará)

La municipalité de Crato